Жеребцов, Александр Михайлович:
 Жеребцов, Александр Михайлович (1857—1917) — российский помещик, мелиоратор.
 Жеребцов, Александр Михайлович (1903—1970) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.